QRA est un code qui peut désigner :
  ;
 Quel est le nom de votre station ?, selon le code Q.

QRA est un sigle qui peut désigner :
 Quick Reaction Alert, état de préparation et mode opératoire de la défense aérienne de l'OTAN.